Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 18. и 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу светског првака освојену у Бирмингему 2018. није бранио Адам Кшчот из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 атлетичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 800 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 18. марта 2022. године. У квалификацијама такмичари су били подељени у 4 групе. За финале су се пласирала по 2 првопласирана из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. године у 19:10.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани